Васильевка — посёлок в Аксубаевском районе Татарстана. Входит в Саврушское сельское поселение.

Описание 
Посёлок расположен в верховье реки Саврушка в 15 км к северу-западу от Аксубаево.

Улицы: Дорожная, Западная, Заречная, Лесная, Центральная, Шоссейная, Южная.

В посёлке имеются начальная школа, клуб.

Полеводство, свиноводство, пчеловодство.

Население 

Жители по национальности — чуваши.

История 
Основан в 1910-х годах выходцами из села Старые Савруши. До 1920 входил в Ново-Адамскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Аксубаевском, с 1.2.1963 в Октябрьском, с 12.1.1965 в Аксубаевском районах.

Примечания 

Населённые пункты Аксубаевского района